Un carneau est, dans le domaine de l'astronautique, une tranchée servant, sur un banc d'essai ou une aire de lancement, à canaliser le jet des gaz brûlés. Le terme correspondant en anglais est «  » (photo).
 En ventilation il s'agit d'un conduit en béton (le plus souvent enterré) permettant de transférer de l'air de l'intérieur d'un bâtiment à l'extérieur (ou inversement).
 En fumisterie, un carneau est un conduit, généralement horizontal, reliant un ou plusieurs conduits de raccordement de chaudière à un conduit d'évacuation de fumées . Les fumistes, les fabricants de four et de céramique réfractaire désignent aussi par extension par ce terme des espaces dans les fours industriels (fours à ciment, à chaux etc) permettant de récupérer des gaz chauds et les réintroduire dans d'autres parties du four et qui peuvent avoir des géométries complexes (bible RHI du réfractaire), comme le double anneau  des fours Maerz.
 Le carneau est un pigeon domestique de couleur marron ; à l'origine aux nord de la France et sud de la Belgique.

Notes et références

Bibliographie 
 Droit français : arrêté du  relatif à la terminologie des sciences et techniques spatiales.

Moyens de lancement
Fumisterie